Operation Neptune – operazione angloamericana della seconda guerra mondiale
 Operation Neptune – videogioco del 1988 per diversi home computer e per DOS
 Operation Neptune – videogioco del 1991 per DOS e Windows